Рогозянка — название географических объектов на Украине:

 Рогозянка — село в Великобурлукском районе Харьковской области.
 Рогозянка — железнодорожная станция в селе Маяк Золочевского района Харьковской области.
 Рогозянка — река в Харьковской области, приток реки Уды.

См. также 
 Великая Рогозянка — село в Золочевском районе Харьковской области.
 Малая Рогозянка — село в Золочевском районе Харьковской области.